Pfeffer:
 Anton Pfeffer
 Kévin Pfeffer
 Wilhelm Friedrich Philipp Pfeffer

 Clavatula pfefferi
 Gnathochromis pfefferi